Faan (buurtschap), een buurtschap in het dorp Niekerk in de gemeente Westerkwartier in de Nederlandse provincie Groningen
 Faan (scheikunde), een substructuur van zeer complexe organische moleculen